Molekulska formula -{C26H35NO4}- se može odnositi na:

 Diprenorfin
 Diproteverin
 Litranidin